«Under the Radar Over the Top» — чотирнадцятий студійний альбом німецького гурту Scooter. Випущений у 2009 році.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Scooter